Wetboek van Strafvordering (België)
Wetboek van Strafvordering (Nederland)
Wetboek van Strafvordering BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
Wetboek van Strafvordering (Suriname)